Davaine est un nom de famille porté par :

 Casimir Davaine (1812-1882), médecin français ;
 Colette Savary-Davaine, coureuse cycliste française ;
 Émile Davaine (1862-1937), homme politique français ; 
 Philippe Davaine (1953- ), illustrateur français ;

Autres usages 
 (16424) Davaine, astéroïde de la ceinture principale ;
 Prix Jules-Davaine, anciens prix décernés par l'Académie française.